Ро́берт Джеймс Макфе́рсон (, ), профессионально известный как Роберт Э́ммс () — британский актёр. Наиболее известен по роли Пифагора в английском телесериале «Атлантида».

Ранняя жизнь 
Родился в Хорли, Суррей, Англия. Учился в Лондонской школе исполнительского искусства и технологий с 2002 по 2004 год и в Лондонской академии музыкального и драматического искусства с 2004 по 2007 год.

В 2011 году «Screen International» назвал его «Звездой завтрашнего дня». Эммс работает поющим наставником в Лондонской школе драматического искусства.

Фильмография

Театральные постановки

Примечания

Ссылки 
 Curtis Brown

Киноактёры Великобритании